Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1983 () проводился в городе Садбери (провинция Онтарио) c 6 по 13 марта 1983 года. Турнир проводился в 54-й раз. В Онтарио чемпионат проводился в 23-й раз, в Садбери — во 2-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в апреле 1983 в городе Реджайна (провинция Саскачеван, Канада).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (5-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Онтарио (для команды, которую возглавлял скип Эд Вереник, это была 1-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Альберта (скип Эд Лукович). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (скип Берни Спаркс).

Это был последний чемпионат Канады среди мужчин, где все команды выступали без запасных; в дальнейшем все или как минимум некоторые команды имели в своем составе запасного игрока.

Радиомикрофоны 
Это был первый чемпионат Канады по кёрлингу, где телекомпания CBC, которая вела телетрансляции с чемпионата, повесила на свитеры игроков радиомикрофоны — так что телезрители теперь могли слышать то, как кёрлингисты обсуждают на льду свой очередной ход в игре. Правда, при этом (из-за понятной «неопытности» игроков в этом отношении) в телевизионный эфир попало и заметное количество «непарламентских» выражений, которые ранее даже зрители на трибунах не всегда могли бы услышать. Придумала разместить на игроках микрофоны и тем повысить телевизионную зрелищность игры Джоан Мид (), которая в течение многих лет как продюсер спортивных программ телекомпании CBC занималась в том числе и телетрансляциями турниров по кёрлингу и внесла многочисленные инновации в технологию телепоказа, что способствовало популяризации кёрлинга (в её честь названа почётная награда , вручаемая с 2001 на ). В дальнейшем практика размещения радиомикрофонов на кёрлингистах при видеотрансляциях распространилась и на другие канадские национальные и основные международные турниры, и теперь этот элемент видеотрансляции «серьёзного» турнира по кёрлингу (что по телеканалам, что через интернет) является практически обязательным.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е место. Проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место. В финале встречаются победитель полуфинала и команда, занявшая на групповом этапе 1-е место.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация 

  команда, на чемпионате мира 1983 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
 Джим Армстронг ()

Примечания

Ссылки 
 CCA Stats Archive - 1983 Labatt Brier

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1983

1983
Спортивные соревнования в Грейтер-Садбери
Спорт в Канаде в 1983 году
Март 1983 года